Павел — фамилия. Известные носители:
* Павел, Андреас (род. 1945) — бразильский изобретатель.
 Павел, Андрей (род. 1974) — румынский теннисист и тренер.
 Павел, Йозеф (1908—1973) — чехословацкий политик, деятель Пражской весны.
 Павел, Павел (род. 1957) — чешский инженер, экспериментальный археолог, исследователь острова Пасхи.
 Павел, Петр (род. 1961) — чешский военный и общественный деятель, генерал армии Вооружённых сил Чешской Республики.